

Cinema 
 Undisputed – film del 2002 diretto da Walter Hill
 Undisputed II: Last Man Standing – film del 2006 diretto da Isaac Florentine
 Undisputed III: Redemption – film del 2010 diretto da Isaac Florentine
Undisputed 4 - Il ritorno di Boyka – film del 2016 diretto da Todor Chapkanov e Isaac Florentine

Musica 
 Undisputed – album dei Deep Dish del 1995
 Undisputed – album di Beenie Man del 2006
 Undisputed – album di DMX del 2012

Videogiochi 

 UFC 2009 Undisputed – videogioco del 2009